Мегет может означать:

 Мегет (Иркутская область) — посёлок в Ангарском районе Иркутской области России.
 Мегет — монгольское название города Магас.
 Мегет — левый приток Ангары.
 Мегет (сын Филея) — в древнегреческой мифологии сын Филея.
 (4833) Мегес — троянский астероид Юпитера.